Haploskupina CZ je haploskupina lidské mitochondriální DNA.
Haploskupina CZ se vyskytuje v Eurasii.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

CZ